Luis Pérez – giocatore di baseball dominicano
 Luis Ernesto Pérez – calciatore messicano nato nel 1981
 Luis Ernesto Pérez Martínez, noto come Luis Pérez – calciatore messicano nato nel 1989
 Luis Pérez García – ex ciclista spagnolo
 Luis Pérez González – calciatore messicano nato nel 1907
 Luis Pérez Ramírez – ex calciatore cileno
 Luis Pérez Rodríguez – ex ciclista spagnolo
 Luis Pérez Romero – ex ciclista spagnolo
 Luis Pérez Romero – pugile spagnolo

 Luis Alberto Pérez-Rionda  atleta cubano, specialista dei 100 m
Luis Pérez-Sala – pilota di Formula 1